FIW est un sigle qui peut désigner :
 Freesites Insertion Wizard, un logiciel développé en Java qui permet d'insérer un freesite ;
 The Future Is Wild (en français, Le futur sera sauvage), un docufiction animalier en 13 épisodes produit par Discovery Channel.